Пливачка трка на 200 метара прсним стилом за мушкарце на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржана је 31. јула (квалификације и полуфинале) и 1. августа (финале) на базену центра за водене спортове. Учествовало је укупно 34 такмичара из 28 земаља.

Златну медаљу уз нови светски рекорд освојио је Мађар Данијел Ђурта. Сребро је припало Британцу Мајклу Џејмисону који је три пута поправљао национални рекорд. Бронза је отишла у Јапан.

Освајачи медаља

Рекорди 
Пре почетка олимпијских игара у овој дисциплини важили су следећи рекорди:

Током такмичења постављен је нови светски рекорд:

Учесници 
Укупно 34 пливача из 28 земаља учествовало је у овој пливачкој дисиплини. Од тог броја њих 21 је изборило директан пласман испливавши квалификациону норму од 2:11,74 секунди. Такмичари који су имали време боље од 2:16,35 (њих 11) су накнадно добили позив за учешће на играма. Светска пливачка федерација је доделила и 2 специјалне позивнице за ову дисциплину.

Квалификације 
Укупно 33 пливача је пливало у 5 квалификационих група а пласман у полуфинала обезбедило је њих 16 са најбољим резултатима квалификација. Гранично време за полуфинале је било 2:11,66.

У квалификацијама је оборен и један национални рекорд.

Полуфинале 
Полуфинале 1

Полуфинале 2

Финале

Види још 
 Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.

Референце

Спољашње везе 

 Пливање на ЛОИ 2012. - службена веб страница
 Службени резултати

Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.